Silverforsen kan avse:
 Vid Silverforsen (bok) – en bok från 1924 av Elin Wägner
 Silverforsen Folkets Park – ett lokalt folkligt namn för Folkets Park i Kävlinge
Vid Silverforsens strand – en sång